US Open 2005 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2005 (tennis, mannen)
 US Open 2005 (tennis, vrouwen)
 US Open 2005 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2005 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2005 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2005 (golf) - een golftoernooi